Kirkasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Kirkasjärvi, sjö i Gällivare kommun,  (8,03 ha)
Kirkasjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742002-171314), sjö i Gällivare kommun,  (10,9 ha)
Kirkasjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743247-174502), sjö i Gällivare kommun,  (5,04 ha)
Pikku Kirkasjärvi, sjö i Gällivare kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn